Kanyok peut désigner :
les Kanyok, un peuple de République démocratique du Congo
le kanyok, une langue bantoue